Klingenbächlein ist ein Gewässername und Bestandteil eines Gewässernamens:

 Klingenbächlein (Thierbach), linker Zufluss des Thierbachs in Gaukönigshofen, Landkreis Würzburg, Bayern
 Buchklingenbächlein, rechter Zufluss des Kreuthbachs beim Dorf Hürbel, Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:

 Klingenbach
 Klingenbächle
 Klingengraben